Километро Дијесисеис има више значења:

 Километро Дијесисеис (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Километро Дијесисеис (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Дијесисеис (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику